

Geografia 
 Le Malzieu-Forain – comune francese nel dipartimento della Lozère nella regione dell'Occitania
 Le Malzieu-Ville – comune francese nel dipartimento della Lozère nella regione dell'Occitania
 Cantone di Le Malzieu-Ville – ex-cantone francese
 Saint-Léger-du-Malzieu – comune francese nel dipartimento della Lozère nella regione dell'Occitania

Persone 
 Mathias Malzieu – cantante, regista, scrittore e musicista francese